Erweichungspunkt bezeichnet: 
 die Glasübergangstemperatur (TG), bei der ein anorganisches Glas oder organisches Glas wie amorpher Kunststoff die größte Änderung der Verformungsfähigkeit aufweist.
 speziell bei anorganischen Gläsern eine Grenztemperatur des Transformationsbereiches.
 den Erweichungspunkt RuK, einen Messwert zur Klassifizierung von Bitumen.